vídua, dona que ha perdut el seu cònjuge, vegeu viduïtat
 Tàxons:
 vídua o milana (rajada) (Myliobatis aquila), espècie de peix cartilaginòs de la família dels miliobàtids 
 Vídua (planta) (Scabiosa atropurpurea), planta amb flors de la família de les dipsacàcies 
 Vídua borda (Knautia arvensis), planta amb flors de la família de les dipsacàcies 
 Vídua de cua d'agulla, ocell de la família dels viduids que habita sabanes de l'Àfrica subsahariana 
 Vídua reial, ocell de la família dels viduids que habita sabanes i zones arbustives de l'Àfrica subsahariana. Fitxa
 Vídua del paradís (Vidua paradisaea), espècie d'ocell petita color cafè que habita a Àfrica Oriental, des de l'est de Sudan fins al sud d'Angola
 Miscel·lània:
 La Vídua, pintura sobre tela feta per Ramon Casas entre 1889 i 1890 i actualment conservada a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
 Emperadriu vídua, títol donat a la mare d'un emperador xinès, japonès, coreà o vietnamita